Гурбанмаммет Молланыязов (; 1947, посёлок Туркменбаши, Балканский велаят ,Туркменистан) — туркменский политик, управляющий треста «Небитгаздуйплиабатлайыш» Государственного концерна «Туркменнебит». Кандидат на должность Президента Туркменистана на выборах 2012 года.

Биография 
Гурбанмаммет Молланыязов родился в 1947 году в поселке Туркменбаши Балканского велаята.

Трудовой путь начал в 1966 году помощником бурильщика бурильно-разведочного учреждения треста «Бурнебитгаз» Государственного концерна «Туркменнебит».

В 1967 году окончил нефтяной техникум Небитдага, получив специальность техник-инструментальщик. В 1967—1969 годах проходил воинскую службу.

С 1969 года работал ремонтником по газовым работам газового учреждения, помощником бурильщика электробурильного экспериментального учреждения треста «Бурнебитгаз» ГК «Туркменнебит». Впоследствии работал на различных должностях в подразделениях Государственного концерна «Туркменнебит».

В 1995 году окончил Балканабатский филиал Туркменского политехнического института по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

С 2010 года — управляющий треста «Небитгаздуйплиабатлайыш» Государственного концерна «Туркменнебит».

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Участие в президентских выборах 
29 декабря 2011 года зарегистрирован в качестве претендента на должность Президента Туркменистана. 12 января 2012 года выступил с предвыборной программой.

Награды 
 Медаль «Watana bolan söýgüsi üçin»
 Медаль «20 лет Независимости Туркменистана»

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография

Выпускники вузов Туркменистана
Государственные деятели Туркменистана
Кандидаты в президенты Туркменистана